Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 366 dans le monde.

 Route 366 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 366 au Québec, Canada
 Route nationale 366 en France